Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2007/08 enthält die Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 2007/08.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler. Zusätzlich konnten mit den Ranglistennummern 15 und 16 einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1987 oder jünger) gemeldet werden. Insgesamt 13 Vereine nutzten diese Option, von diesen meldeten 6 je zwei zusätzliche Jugendliche, die übrigen 7 je einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Erfurter SK kam mit 10 Spielern aus, die meisten Spieler wurden beim Godesberger SK, bei den SF Katernberg, beim OSC Baden-Baden und bei der Trier eingesetzt, nämlich jeweils 15. Für Godesberg, Katernberg und Trier bedeutete dies zugleich, dass alle gemeldeten Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 212 Spieler zum Einsatz, von denen 24 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler war Arkadij Naiditsch (OSC Baden-Baden) mit 11,5 Punkten aus 13 Partien, 11 Punkte aus 15 Partien erreichte sein Mannschaftskollege Philipp Schlosser. Jeweils 10 Punkte holten mit Peter Heine Nielsen ein weiterer Baden-Badener sowie der Eppinger Zoltán Medvegy, wobei Nielsen 13 Partien spielte, Medvegy 15. Mit Jan Smeets (SG Solingen) und Sascha Grimm (Godesberger SK) erzielten zwei Spieler 100 %, allerdings wurden beide nur zweimal eingesetzt.

Älteste Spieler der Saison waren die 1950 geborenen Bodo Schmidt (Godesberger SK) und Ulrich Schulze (SC Eppingen), jüngste Spieler die 1992 geborenen Maxim Kormann (SG Trier), Niclas Huschenbeth (Hamburger SK) und Péter Prohászka (SK Zehlendorf).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste von Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste von Oktober 2007); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom 1. Oktober 2007; ARM = Armenien, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

Godesberger SK

SC Remagen

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSC Baden-Baden

SG Trier

Hamburger SK

Werder Bremen

SK Zehlendorf

Schachclub Eppingen

TSV Bindlach-Aktionär

TV Tegernsee

SC Kreuzberg

Erfurter SK

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Die GM-Norm von Ralf Appel wurde aus 11 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Markus Ragger wurde aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2007/08 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2007
Schach 2008